Tolosa – città francese
Tolosa – municipalità delle Filippine nella Provincia di Leyte
Tolosa – cittadina spagnola della provincia di Gipuzkoa
138 Tolosa – asteroide scoperto nel 1874
Tolosa () – club calcistico francese con sede a Tolosa